Griechische Botschaft in Deutschland steht für:

 Griechische Botschaft in Berlin
 Griechische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Griechenland